Wahlkreis Gard steht für folgende Wahlkreise in Frankreich:

 Wahlkreis Gard I
 Wahlkreis Gard II
 Wahlkreis Gard III
 Wahlkreis Gard IV
 Wahlkreis Gard V